Llandeilo (tijdvak) - geologische periode
 Llandeilo (plaats) - plaats in Wales
 Station Llandeilo - station
 Llandeilo Bridge - monumentale brug
 Slag van Llandeilo Fawr - slag in 1282